Елба може бити:
 Елба (острво), острво у Средоземном мору
 Лаба, река у средњој Европи
 Елба, планина у северној Африци
 Елба (Њујорк), град у америчкој савезној држави Њујорк
 Елба (Алабама), град у америчкој савезној држави Алабама
 Елба (Минесота), град у америчкој савезној држави Минесота
 Елба (Небраска), град у америчкој савезној држави Небраска
 Идрис Елба, је британски глумац, продуцент и музичар